Волейбольный турнир IV летней Спартакиады народов СССР был проведён с 12 по 22 июля 1967 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».

Соревнования также имели статус 29-го чемпионата СССР по волейболу.

Система проведения чемпионата 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда.

На предварительном этапе 17 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—17-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—17 места

Призёры 
 Москва: Валентина Виноградова, Людмила Гуреева, Л.Валентович, Татьяна Поняева, Н.Рагозина, Татьяна Родионова (Рощина), Антонина Рыжова (все — ЦСКА), Людмила Булдакова, Любовь Евтушенко, Лариса Петренко (все — «Динамо» Москва), Лидия Охриц (Александрова) («Локомотив» Москва). Тренер — Мирон Винер.

 Азербайджанская ССР: Е.Бахмат, О.Исмаилова, Вера Лантратова, И.Маркарова, Э.Михайлова, Н.Мусина, Инна Рыскаль, Р.Ситникова, Э.Толкачёва, И.Трофимова, Р.Чулиева. Тренер — Шамиль Шамхалов.

 Украинская ССР: А.Бидюк, В.Герасимова, С.Евтушенко, Нина Романова (Задорожная), И.Калашникова, Г.Катковская, Валентина Мишак (Волощук), Н.Уварова, А.Шерстнева, Тамара Шурда (Рассадникова), Л.Шутова, М.Яковлева (все — «Буревестник» Одесса, «Буревестник» Киев, «Спартак» Харьков). Тренер — Евгений Горбачёв.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1967

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1967 год в волейболе
1967 год в Москве